David Alexander Kerr (né le  à Toronto au Canada — mort le ) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace qui évoluait au poste de gardien de but.

Biographie 
Kerr remporte la Coupe Allan avec l'AAA de Montréal en 1929. Il signe ensuite son premier contrat professionnel comme agent libre le  avec les Maroons de Montréal. Le , il est prêté aux Americans de New York pour remplacer leur gardien blessé dans un match que Montréal gagne 6-1.

Le , il est vendu aux Rangers de New York. Il joue les 37 derniers match de sa nouvelle équipe et devient ainsi le gardien titulaire des Rangers, poste qu'il occupera jusqu'à sa retraite en 1941. Depuis son premier match en 1934 et au cours des sept saisons passées sous les couleurs des Rangers, il ne manque qu'une seule rencontre lors de la saison 1935-1936. 
 
En 1938, il est nommé dans la deuxième équipe d'étoiles de la LNH. En 1940, il mène son équipe vers la Coupe Stanley en établissant un record de 19 matchs consécutifs sans défaite, est nommé dans la première équipe d'étoiles et remporte le Trophée Vézina remis au meilleur gardien de la saison.

Il prend sa retraite à la fin de la saison suivante 427 matchs joués en saison régulière dont 51 blanchissages.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.
 
| 1924-1925|| Toronto Canoe Club|| OHA-Jr.|| 3|| 2|| 0|| 0|| || || 2,14 ||  || 0 || || 2|| 0|| 0|| 2|| || || 3,5 || 0 || || 
|-
| 1925-1926|| Toronto Canoe Club|| OHA-Jr.|| 7|| 3||  0|| 3|| || || 3,47 || || 0 || || || || || || ||  || ||  || || 
|-
| 1926-1927|| Iroquois Falls Eskimos|| NOJHA|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1927-1928|| Iroquois Falls Papermakers|| NOHA|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1928-1929|| Iroquois Falls Papermakers|| NOHA|| || || || || || || || || || || || || || || || || || || || 
|-
| 1929-1930|| AAA de Montréal || MCHL|| 9|| 8|| 1|| 0|| || || 0,67 || || 4 || || 2|| 1|| 0|| 1|| || || 0,8|| 1 || ||
|-
| 1929-1930|| Montréal CPR|| MCHL|| 9|| 3|| 4|| 2|| || || 1,11 || || 3 || || 2|| 0|| 0|| 1|| ||  || 2 || 0 || || 
|-
| 1929-1930|| AAA de Montréal || Coupe Allan || 9|| 7|| 2|| 0|| || || 0,49 || || 5 || || || || || || || || ||  || || 
|-
| 1930-1931|| Maroons de Montréal|| LNH|| 29|| 13|| 4|| 11|| || || 2,37 || || 1 || ||  2|| 0|| 0|| 2|| ||  || 4 || 0 || || 
|-
| 1931-1932|| Bulldogs de Windsor || LIH|| 34|| 14|| 7|| 13|| || || 1,91 || || 6 || || || || || || ||  || ||  || || 
|-
| 1931-1932|| Americans de New York|| LNH|| 1|| 0|| 0|| 1|| || || 6 || || 0 || || || || || || || || ||   || || 
|-
| 1932-1933|| Maroons de Montréal|| LNH|| 25|| 14|| 3|| 8|| || || 2,29 || || 4 || || 2|| 0|| 0|| 2|| || || 2,5|| 0 || || 
|-
| 1932-1933|| Arrows de Philadelphie || Can-Am|| 16|| 8|| 5|| 3|| || || 1,82 || || 2 || || || || || || ||  || || || || 
|-
| 1933-1934|| Maroons de Montréal|| LNH|| 48|| 19|| 11|| 18|| || || 2,39 || || 6 || || 4|| 1|| 1|| 2|| || || 1,75|| 1 || ||
|-
| 1934-1935|| Rangers de New York|| LNH|| 37|| 19|| 6|| 12|| || || 2,46 || || 4 || || 4|| 1|| 2|| 1|| ||  || 2,5|| 0 || || 
|-
| 1935-1936|| Rangers de New York|| LNH|| 47|| 18|| 12|| 17|| || || 1,91 || || 8 || || || || || || || || ||  || || 
|-
| 1936-1937|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 19|| 9|| 20|| || || 2,11 || || 4 || || 9|| 6|| || 3|| ||  || 1,08|| 4 || || 
|-
| 1937-1938|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 27|| 6|| 15|| || || 1,95 || || 8|| || 3|| 1|| || 2|| ||  || 1,83|| 0 || || 
|-
| 1938-1939|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 26|| 6|| 16|| || || 2,12 || || 6 || || 1|| 0|| || 1|| ||  || 1,01|| 0 || || 
|-
| 1939-1940|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 27|| 10|| 11|| || || 1,54 ||  || 8 || || 12|| 8|| || 4|| ||  || 1,56|| 3 || || 
|-
| 1940-1941|| Rangers de New York|| LNH|| 48|| 21|| 8|| 19|| || || 2,49 || || 2 || || 3|| 1|| || 2|| ||  || 1,88|| 0 || || 

| 427|| 203|| 75|| 148|| || || 2,14|| || 51|| || 40|| 18|| 3|| 19 || || ||1,74 || 8 || ||

Références 

Naissance en janvier 1910
Naissance à Toronto
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Maroons de Montréal
Joueur des Americans de New York
Joueur des Rangers de New York
Joueur des Bulldogs de Windsor
Champion de la Coupe Stanley
Décès en mai 1978
Gardien de but de hockey sur glace
Décès à 68 ans
Gagnant du trophée Vézina